Андрей Мельниченко:
 Мельниченко, Андрей Игоревич (род. 1972) — российский предприниматель и промышленник, миллиардер, меценат.
 Мельниченко, Андрей Леонидович (род. 1992) — российский лыжник.
 Мельниченко, Андрей Николаевич (1904—1998) — советский биолог и педагог.